Detta är en lista över de 515 kommunerna i departementet Vosges i Frankrike.

Vosges
Kommuner Vosges